Экономика Литовской ССР () — составная часть экономики СССР, расположенная на территории Литовской ССР. Входила в Прибалтийский экономический район.

По оценке ИМЭМО РАН, в 1990 году по ВВП на душу населения Литва занимала 39-е место в мире.

Историческая справка

Ущерб экономике Литовской ССР в 1941—1945 годы 
Территория Литовской ССР была занята немецкими войсками в июле 1941 года. В период оккупации, каратели полностью сожгли 20 деревень и хуторов. В дальнейшем, при отступлении, немецкие войска применяли тактику «выжженной земли». В целом, ущерб экономике Литовской ССР составил 17 млрд советских рублей. На территории Литовской ССР были сожжены и разрушены 80 тыс. зданий (в том числе 2 тыс. зданий промышленных предприятий, 56 электростанций, 72 больницы, поликлиники и амбулатории, 712 школ, 15 научных учреждений, 26 тыс. жилых домов, театры, клубы и др.), Клайпедские речной и морской порты, угнан в Германию подвижный железнодорожный состав и разрушены железные дороги.

Значительных усилий потребовала очистка территории республики от минно-взрывных устройств и иных взрывоопасных предметов, которая продолжалась спустя годы после окончания войны. В качестве примера можно привести Клайпеду:
 в 1947 году при разминировании зданий и сооружений Клайпедского вокзала и территории железнодорожной станции (в общей сложности, 3 км² территории) было обезврежено 3000 кг аммонала и динамита, более 2100 снарядов, около 1500 мин, десятки авиабомб;
 в 1953 году на улице Донелайтиса была обнаружена и обезврежена 150-килограммовая авиабомба. На улице Спортининку — обнаружены и обезврежены снаряды, гранаты и мины;
 в 1957 году при строительстве нефтебазы обнаружен склад боеприпасов, разминирование заняло несколько дней…

Промышленность 
Ведущие отрасли промышленности:
 машиностроение и металлообработка
 химическая и нефтехимическая
 лёгкая
 пищевая

Энергетика базировалась главным образом на привозном топливе: Каунасская ГЭС (1956), Литовская ГРЭС (1968), Игналинская АЭС (1983).
Создавалась нефтеперерабатывающая промышленность («Mažeikių nafta» (1972) в Мажейкяй).

Машиностроение было представлено приборо-, станко-, судостроением, сельскохозяйственным машиностроением, электротехнической, радиоэлектронной и другими отраслями (крупные центры: Вильнюс, Каунас, Клайпеда).

Химическая промышленность — производили искусственное волокно (Каунас), минеральные удобрения («ACHEMA» в Йонава (1962)); в Кедайняй, пластмассовые изделия («Plasta» в Вильнюсе) и др.
Производство стройматериалов (железобетонные конструкции (Вильнюсский ЖБК), кирпич, шифер и пр.).

Из отраслей лёгкой промышленности развиты: хлопчатобумажная, шерстяная, обувная (крупные центры: Каунас, Вильнюс, Шяуляй, Клайпеда, Паневежис, Алитус, Биржай, Плунге). Главные отрасли пищевой промышленности — мясо-молочная, рыбная, мукомольная, сахарная.

Были развиты художественные промыслы: изделия из янтаря, керамики, резьба по дереву, тиснение кожи (в том числе «Dovana» и «Daile» в Вильнюсе).

Сельское хозяйство 
Весной 1941 года в республике начали действовать первые 42 МТС и 262 машинно-конных пункта.

В 1986 году в республике насчитывалось 282 совхоза и 737 колхозов. Сельскохозяйственные угодья составляли 3,6 млн га, из них:
 пашня — 2,4 млн га,
 сенокосы — 0,4 млн га,
 пастбища — 0,8 млн га.

Сельское хозяйство специализировалось на молочно-мясном скотоводстве и беконном свиноводстве, птицеводстве, а также на возделывании льна, сахарной свёклы и овощей. Поголовье (на 1987 год, в млн голов): крупный рогатый скот — 2,5 (в том числе коров — 0,9), свиней — 2,8, овец и коз — 0,1. Большое значение имело осушение заболоченных земель: площадь осушенных земель — 2,931 млн га (1986 год).

Транспорт 
Основные виды транспорта: железнодорожный и автомобильный. Эксплуатационная длина (на 1986 год):
 железных дорог — 2,01 тыс. км,
 автодорог — 20,9 тыс. км (в том числе с твёрдым покрытием — 20,4 тыс. км).

Важную роль играл морской и речной транспорт: главный морской порт — Клайпеда, речной — Каунас.

См. также 
 Прибалтика
 Прибалтийский экономический район

Ссылки 
 Производство промышленной продукции в Литовской ССР по годам
 Центр изучения геноцида и сопротивления Литвы намерен вычислить баланс финансовых потоков между Вильнюсом и Москвой в советский период  // сен 2016
 В советскую Литву вкладывали в 3-5 раз больше, чем в другие регионы: материалы секретной справки, которую в 1990 г. подготовили для Горбачева  // 29 февраля 2020

Литература 
 Елена Зубкова. Прибалтика и Кремль. 1940—1953 годы. — М., 2013

Примечания